Кароліна Плішкова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Луціє Шафарова.

Шафарова зрештою виборола титул, перемігши у фіналі Саманту Стосур з рахунком 3–6, 6–1, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw 

Одиночний розряд